Я́лтинская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, посвящённое городу Ялте.

Россия 
 Ялтинская улица — улица в Москве.
 Ялтинская улица — улица в Новороссийске.
 Ялтинская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Ялтинская улица — улица в Самаре.
 Ялтинская улица — улица в Сочи.
 Ялтинская улица — улица в Томске.

Украина 
 Ялтинская улица — улица в Киеве.
 Ялтинская улица — улица в Краматорске.
 Ялтинская улица — улица в Мелитополе.